Världsmästerskap 1949 kan avse:

VM i snooker 1949
Roadracing-VM 1949
Världsmästerskapen i bordtennis 1949
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1949
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1949
Världsmästerskapen i konståkning 1949
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1949